Football League Championship 2011–12 (sponsornavn: Npower Football League Championship) er 8. sæson af ligaen under dens nuværende navn og 19. sæson i det nuværende ligaformat.

Tabel 

Opdateret 28. april

Statistik 
30. april, 2011

Målscorer

Assister

Kilder 

The Football League
Engelsk fodbold i 2011-12